Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Гонконга (Восточная Азия).

Из 39 указанных в таблице видов 0 находятся под угрозой исчезновения, 2 являются уязвимыми, 4 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Списки:Гонконг